Eldorado (de l'espagnol  : « le doré ») est une contrée mythique supposée regorger d'or et située en Amérique du Sud selon les conquistadores espagnols du .

Toponymie

Argentine 
 Eldorado, ville de la province de Misiones.

Belgique 
 Eldorado, cinéma situé rue de Fer à Namur et fermé en 2016.

Brésil 
 Eldorado, municipalité de l'État du Mato Grosso do Sul ;
 Eldorado, municipalité de lÉtat de São Paulo ;
 Eldorado do Carajás, municipalité de l'État du Pará ;
 Eldorado do Sul, municipalité de l'État du Rio Grande do Sul.

 Canada 
 La mine Eldorado, située près du Grand lac de l'Ours dans les territoires du Nord-Ouest au Canada.

 Colombie 
 El Dorado, municipalité du département de Meta ;
 Réserve naturelle El Dorado.

 États-Unis 
 El Dorado, ville de l’État de l'Arkansas ;
 Eldorado, ville de l'Illinois ;
 El Dorado, ville de l’État du Kansas ;
 Eldorado, ville située dans le Maryland ;
 Eldorado, ville de l’État de l'Ohio ;
 Eldorado, une ville de l'Oklahoma
 El Dorado, ville de l’État du Texas ;
 le comté d'El Dorado, en Californie.

 Mexique 
 , ville de la commune (municipio) de Culiacán dans l'État de Sinaloa.

 Venezuela 
 El Dorado, capitale de la paroisse civile de Dalla Costa de la municipalité de Sifontes de l'État de Bolívar.

 Cinéma 
 El Dorado est un film muet français de Marcel L'Herbier sorti en 1921 ;
  est un film israélien de Menahem Golan sorti en 1963 ;
 El Dorado est un western américain de Howard Hawks sorti en 1966 ;
 El Dorado est un film espagnol de Carlos Saura sorti en 1988 ;
 Eldorado est un film canadien de Charles Binamé sorti en 1995 ;
 La Route d'Eldorado est un film d'animation produit par DreamWorks Animation d'Éric Bergeron, sorti en 2000 ;
 Eldorado est un film franco-belge de Bouli Lanners sorti en 2008 ;
  est un film britannique de Richard Driscoll sorti en 2012 ;
 Eldorado est un film germano-suisse de Markus Imhoof sorti en 2018.

 Littérature 

 Poèmes 
 Eldorado est un poème d'Edgar Allan Poe publié en 1849 ;
 El Dorado est un poème de Christopher Minot, extrait du recueil Arts-en-ciel et autres transformations, publié en 2010.

 Romans 
 L'Eldorado est le premier titre du roman Fortunio de Théophile Gautier paru en 1837 ;
 Le Mendiant de l'Eldorado est un récit d'aventure de Jules Crevaux paru en 1876 ;
 Cortès, le conquérant de l'Eldorado est un roman de Roger Vailland paru en 1992 ;
 Eldorado 51 est un roman de Marc Trillard  paru en 1994 ;
 Eldorado est un roman de Laurent Gaudé paru en 2006 ;

 Musique 
 Chansons 
 L'Eldorado est une chanson de Johnny Hallyday parue en 1998 sur l'album Ce que je sais ;
 El Dorado est une chanson d’Iron Maiden parue en 2010 sur l'album The Final Frontier ;
 El Dorado est une chanson tirée de l'album SkyWorld du groupe orchestral Two Steps from Hell (2012) ;
 El dorado est une chanson du groupe coréen EXO tirée de l'album Exodus (2015) ;
 El Dorado est une chanson de Hamza issue du projet New Casanova (2016).

 Albums 
 Eldorado est un album d'Electric Light Orchestra sorti en 1974 ;
 Eldorado est un EP de Neil Young sorti en 1989 ;
 Eldorado est un album du chanteur suisse Stephan Eicher, sorti en 2007 ;
 El Dorado est un album de la chanteuse colombienne Shakira, sorti en 2017 ;
 El Dorado'' est un album du chanteur et guitariste américain Marcus King sorti en 2020.

Autres

Salles 
 L'Eldorado est un célèbre théâtre et music-hall parisien ;
 Le théâtre de l'Eldorado est un ancien théâtre de Lyon ;
 Le cinéma Eldorado est un complexe cinématographique de Dijon.

Jeux 
 El Dorado est un jeu de société de Rudi Hoffmann ;
 Guildes El Dorado est la seconde édition du jeu de rôle Guildes la Quête des Origines publiée par Multisim en 2000.

Aéroport 
 L'aéroport international El Dorado est l'aéroport de Bogota en Colombie.

Voiture 
 Eldorado est une lignée de coupés de Cadillac produits entre 1953 et 2002.

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre